

Seedning 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić
  Latisha Chan /  Ivan Dodig 
  Xu Yifan /  Oliver Marach (andra omgången) 
  Kateřina Siniaková /  Jamie Murray (första omgången)
  Andreja Klepač /  Jean-Julien Rojer (andra omgången) 
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (första omgången) 
  Tímea Babos /  Rohan Bopanna (första omgången) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (semifinal)

Matcher

Övre halvan

Nedre halvan

Finalspel

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018